
Termin NAAG ima više značenja.

 N-Acetilaspartilglutamatna kiselina, neurotransmiter
 Indijska kobra, hindu ime za kobru